Kringlan kan syfta på:
Kringlan, Reykjavik, köpcentrum i Reykjavik, 
Kringla, bakverk
Kristoffer Svensson, komiker

Kringlan kan också syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Kringlan (Ekeberga socken, Småland), sjö i Lessebo kommun, 
Kringlan (Ökna socken, Småland), sjö i Vetlanda kommun, 
Kringlan, Östergötland, sjö i Ydre kommun, 
Kringlan, Hälsingland, sjö i Hudiksvalls kommun,

Se även
Kringeln, sjö i Askersunds kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn